L'Assolaser è un'associazione nautica italiana dei timonieri di Laser.

Costituzione di Assolaser 
In Italia il Laser ebbe subito una grande diffusione, e nel 1974 fu costituita la classe della flotta italiana denominata Assolaser. Il primo Presidente fu Giannetto Gualandi, il Segretario Carlo Pillitteri. Il Laser in Italia divenne rapidamente una deriva di interesse nazionale per la Federazione Italiana Vela. Lo statuto originale di Assolaser ricevette alcune importati modifiche nel 1986 e FIV ne richiese il deposito ufficiale presso i propri archivi. Nel 2008 FIV chiese che lo statuto Assolaser fosse compendiato da un regolamento secondo le direttive degli organi competenti federali.

Sviluppo del Laser in Italia 
Seguendo i principi dello statuto dell'associazione internazionale ILCA, Assolaser ha operato in Italia per la promozione di questa deriva e dell'attività agonistica in tutte le fasce di età; il risultato è stato uno sviluppo della flotta italiana che, ai dati 2017, si attesta a circa il 10% del totale delle flotte operanti nel mondo (flotte di timonieri associati a ILCA). Nel 2014, Assolaser contava 1.288 tesserati praticanti. Uno dei fattori di questo sviluppo, fu l'istituzione di un sistema pubblico di punteggio e la creazione della ranking list nazionale e zonale (regionale) aggiornata periodicamente con i risultati di ogni regata, sia nazionale che zonale, e la relativa pubblicazione su Internet. La disponibilità di un sistema di rank nazionale, ha permesso agli atleti di osservare e seguire, con dati oggettivi e regole di punteggio alla mano, la progressione della propria carriera sportiva.

Una parte dello sviluppo della flotta negli ultimi anni, è stato favorito dall'adozione del rig 4.7, un formato di albero e vela con superficie di soli 4,7 m2 per consentire ai giovani di età a partire dai 12 anni e peso di almeno 35 kg, di poter iniziare l'attività sportiva sul Laser. L'istituzione del Laser 4.7 ha migliorato la diffusione del Laser permettendo l'ingresso alle fasce di timonieri più giovani che provengono direttamente dalla deriva Optimist.

Gli anni della crisi 
Nel 2015 la Federazione Italiana Vela ritirò il riconoscimento di Assolaser come ente aggregato, impedendo che Assolaser potesse organizzare regate in collaborazione con FIV sul territorio nazionale. Le cause di questa crisi non sono ancora del tutto chiarite. Questo evento ha provocato molte divisioni all'interno della flotta e contrasti tra una parte della flotta e la Federazione. Negli anni a seguire e fino a dicembre 2017, Assolaser e ILCA hanno aperto un dialogo con FIV per il rientro di questa crisi e riportare alla normalizzazione l'attività del Laser in Italia in modo organico e allineato alle regole internazionali di ILCA e World Sailing. A causa dello stato di stallo della crisi e per le forti pressioni su ILCA, il 27 dicembre 2017 ILCA ha ritirato ad Assolaser lo status di Distretto per l'Italia e San Marino. A gennaio 2018, ILCA ha assegnato il ruolo di Distretto del l'Italia all'Associazione Italia Classi Laser (AICL www.italialaser.org). 

Assolaser continua ad esistere come associazione per la cultura e la diffusione della vela sulla barca Laser.

Nuovi sviluppi 
La diffusione del Laser, a livello mondiale e in Italia, è stata favorita dal principio del one-design basato sul concetto di 1 progetto, 1 costruttore, 1 barca. La stretta uniformità del progetto costruttivo (design) si contrappone al concetto di monotipia. Mentre il one-design è aderente ai principi di:

 uniformità dimensionale secondo le regole di stazza
 uniformità del progetto costruttivo
 mantenimento nel tempo delle tecniche costruttive e dei materiali
 ispezioni sul cantiere da parte dell'organo di controllo

la monotipia è aderente al solo principio di uniformità dimensionale secondo le regole di stazza.

La recente campagna di World Sailing di sensibilizzazione delle associazioni di classe one-design ad aprire il mercato verso altri costruttori, rappresenta un potenziale elemento di vulnerabilità del principio one-design.

Note

Bibliografia 
 Statuto ILCA
 Statuto Assolaser
 Comunicato FIV del 28 gennaio 2015
 Lettera ILCA dell'8 marzo 2015
 Comunicato FIV del 5 dicembre 2017
 Comunicato ILCA del 27 dicembre 2017

Collegamenti esterni 
 Associazione Italiana dei timonieri di Laser, su assolaser.org
 (EN) International Laser Class Association, su http://www.laserinternational.org
 (EN) World Sailing, su http://www.sailing.org/

Vela in Italia